Half-Life 2: Deathmatch — компьютерная игра, шутер от первого лица, разработанный компанией Valve и выпущенный 30 ноября 2004 года. Является многопользовательской версией Half-Life 2.

Игра распространяется посредством системы цифровой дистрибуции Steam. Ранее, игру, вместе с Half-Life 2: Lost Coast могли бесплатно получить по промоакции владельцы видеокарт ATI, а затем и nVidia.

Игровой процесс

Deathmatch 
Режим Deathmatch () включает в себя многие особенности, которые есть в других играх, в которых имеется этот режим, таких как Quake, Doom или Unreal Tournament. Среди этих особенностей примечательными являются: мгновенный respawn (возрождение убитых игроков), наличие у оружия конкретных точек появления, быстрые перемещения в пространстве и особые способности (быстрый бег, фонарик, и т. д.).

Цель в Deathmatch проста: игрок должен убивать других игроков, чтобы зарабатывать очки. Если игрок умирает не от действий других игроков, то он теряет очки. Если игрок будет убит, он возродится со стопроцентным уровнем здоровья и стандартным набором предметов, потеряв другие, имеющиеся у него.

Team Deathmatch 
В режиме Team deathmatch (сокращённо TDM, ) игроки разделены на две команды: Rebels («Повстанцы») и Combine («Альянс»). Эти команды имеют своих персонажей, взятых из Half-Life 2. Если игрок выбрал модель повстанца для своего персонажа, то он будет принят в команду «Повстанцы», если игрок выберет модель солдата Альянса или члена ГО, то игрок будет принят в команду «Альянс». Игрок может выбрать разных персонажей из списка. Особенности командного режима Team deathmatch:
 Вместо одного игрока, который выигрывает в раунде, побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков.
 В зависимости от того, включена или нет опция «огонь по своим», игрок будет терять одно очко за каждое убийство другого игрока из своей команды.
 Если число игроков в каждой команде не равны, команда с меньшим количеством игроков не будет дополняться за счёт другой команды, вместо этого они получат новых игроков, подсоединившихся к серверу.

Puzzle 
В режиме Puzzle (англ. головоломка) игроки не разделяются на две команды, а остаются в одной: Rebels («Повстанцы»). Как и во всех режимах, можно выбрать свою модель из списка. Если игрок выберет модель Combine («Альянс»), то он непременно умрёт и его модель поменяется на необходимую, произвольным образом.

Особенности этого игрового режима:
 Игроки появляются без оружия. Обычно авторы карт делают стеллажи с гравитационными пушками при выходе с места спавна. Любой игрок может взять её.
 Карта состоит из испытаний. Испытания подразделяются на несколько типов:
 для одного игрока. (Обычно это пройти уровень, и не погибнуть. Пройти по узкой дорожке. Подняться выше всех. Пройти лабиринт.);
 для команды (Самое частое — это испытание со строительством мостов, или доставкой союзников выше, по уровню).
 За прохождение каждой головоломки игроки получают очки. По завершении карты, смотрят, кто из них самый умный, или самый смекалистый.

Примечания

Ссылки 

Half-Life 2
Steam-игры
Игры для Linux
Игры для Windows
Игры для macOS
Компьютерные игры 2004 года
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Компьютерные игры, разработанные Valve
Шутеры от первого лица
Игры на движке Source